Ариан:

 Ариан — семейство ракет-носителей Европейского космического агентства:
 Ариан-1 
 Ариан-2 
 Ариан-3 
 Ариан-4 
 Ариан-5 
 Ариан-6
 Ариан — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае.

См. также
 Ариана